Гавва Андрій Віталійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавва Іван Степанович (1918—1945) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Гавва Олександр Миколайович (* 1956) — український фахівець у галузі технологій пакування, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Гава

Примітки